Келчиглув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Паенченский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4374 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Брутус
 Хожев
 Домброва
 Дрыганек-Дужы
 Глина-Мала
 Гумниско
 Хута
 Келчиглув
 Келчиглувек
 Колёня-Хожев
 Обрув
 Осина-Мала
 Скочилясы
 Студзеница

Прочие поселения 
 Бересе-Мале
 Бересе-Дуже
 Хрусциньске
 Дрыганек-Малы
 Глина-Дужа
 Явожница
 Колёня-Келчиглув
 Куле
 Кушина
 Липе
 Лавяна
 Окупники
 Осина-Дужа
 Оток
 Пежины-Дуже
 Пежины-Мале
 Подрвинув
 Тухань
 Выремба

Соседние гмины 
 Гмина Осьякув
 Гмина Пайенчно
 Гмина Русец
 Гмина Жонсня
 Гмина Семковице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства